

Geografia 
 Henley – villaggio e parrocchia civile della Suffolk
 Henley-on-Thames – paese della contea dell'Oxfordshire, in Inghilterra
 Henley-in-Arden – paese della contea del Warwickshire, in Inghilterra

Persone 
 Adam Henley – calciatore gallese con passaporto statunitense
 Alice Henley – attrice inglese
 Barry Shabaka Henley – attore statunitense
 Beth Henley, propr. Elizabeth Becker Henley  – drammaturga e sceneggiatrice statunitense
 Darren Henley, più conosciuto come D.H. Peligro – batterista statunitense
 Don Henley – cantante e polistrumentista statunitense
 Elmer Wayne Henley – serial killer statunitense
 Ernest Henley – atleta britannico
 Georgie Henley – attrice cinematografica britannica
 Hobart Henley – regista, attore e produttore cinematografico statunitense
 James Henley Thornwell – predicatore e scrittore statunitense
 Rachael Henley – attrice inglese
 William Ernest Henley – poeta, giornalista ed editore britannico

Altro 
 Alex Henley – personaggio fittizio della serie televisiva britannica Skins
 Hawker Henley – velivolo monomotore da traino bersagli

Pagine correlate 
 USS Henley